Calaway ist der Familienname folgender Personen:

 Loren D. Calaway (* 1950), US-amerikanischer Bildhauer
 Mark William Calaway (* 1965), US-amerikanischer Wrestler, siehe The Undertaker